Wawrzyniak ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Wawrzyniak (genannt Waggi; 1912–1991), polnischstämmiger französischer Fußballspieler
 Jakub Wawrzyniak (* 1983), polnischer Fußballspieler
 Jörg Wawrzyniak (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Michal Wawrzyniak (1922–2005), polnischer Fußballspieler
 Roland Wawrzyniak (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Volker Wawrzyniak (* 1964), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Wawzyniak